Beatrice Spaziani (1984) – ex nuotatrice artistica italiana
 Brenda Spaziani (1984) – ex tuffatrice italiana
 Gioia Spaziani (1975) – attrice italiana
 Maria Luisa Spaziani (1922-2014) – poetessa, traduttrice e aforista italiana
 Renzo Spaziani, pseudonimo di Mario Bianchi (1939-2022) – regista italiano
 Serena Spaziani, all'anagrafe Leonilde Spaziani Testa (1947) – attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana